Vindegga (norwegisch für Windrücken) ist der Name folgender Gebirgskämme im Königin-Maud-Land, Antarktika:
 Vindegga (Borg-Massiv)
 Vindegga (Wohlthatmassiv)